Orbanići (Žminj)
 Orbanići (Marčana)